Pietra kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pietra-di-Verde, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Pietra (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Pietra Rossa (ort), Abruzzo, Provincia di Pescara, 

Robotskapade Italienförgreningar